Il nome Sagu può riferirsi a diverse località:

Sagu è la denominazione in svedese del comune finlandese di Sauvo, nella regione del Varsinais-Suomi
Șagu è un comune della Romania nel distretto di Arad